Sankt Laurenz bzw.  Heiliger Laurenz steht für:

Sankt Laurenz oder St. Laurenz heißen folgende geographische Objekte:
 Sankt Laurenz (Altheim), Ortsteil der Stadt Altheim, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Sankt Laurentius – ein Überblick